Carpenter Township ist der Name folgender Townships in den Vereinigten Staaten:

 Carpenter Township (Arkansas)
 Carpenter Township (Indiana)
 Carpenter Township (Minnesota)
 Carpenter Township (North Dakota)